Сихів — село в Стрийському районі Львівської області
 Сихів — село, що увійшло до складу міста Львова, на частковій території якого був забудований житловий масив, що став основою Сихівського району Львова.
 Сихів — залізнична станція в межах Львова.
 Сихів — Торговий центр у житловому масиві Сихів.

Див. також 
 Сихівський район — адміністративний район на південному сході Львова